El Ràfol d'Almúnia, municipi de la Marina Alta
 El Ràfol de Famut, llogaret històric del terme de Xaló, a la Marina Alta
 El Ràfol de Salem, municipi de la Vall d'Albaida
 El Ràfol de Xaló, nom amb què es coneix la part més antiga del poble de Xaló.